

Lazio 
 Chiesa di San Pantaleo a Roma

Liguria 
 Chiesa di San Pantaleo a Genova
 Chiesa di San Pantaleo a Ranzo
 Chiesa di San Pantaleo a Zoagli

Piemonte 
 Chiesa di San Pantaleo a Cortemilia

Sardegna 
 Chiesa di San Pantaleo a Dolianova
 Chiesa di San Pantaleo a Macomer
 Chiesa di San Pantaleo a Martis
 Chiesa di San Pantaleo a Sorso

Veneto 
 Chiesa di San Pantalon a Venezia

Pagine correlate
 Chiesa di San Pantaleone